Vielitz ist eine Bezeichnung für

  Vielitz (Selb), Ortsteil der Stadt Selb in Bayern
 Vielitz (Vielitzsee), Ortsteil der Gemeinde Vielitzsee in Brandenburg
 Vielitz (Landmaschinen), Firma für Landmaschinen in Bremen,